Matteo Piccinni – calciatore italiano
 Niccolò Piccinni – compositore italiano
 Niccolò Piccinni – giurista e poeta italiano

Pagine correlate
Piccini